Il singolare del torneo di tennis Challenger ATP Club Premium Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giovanni Lapentti che ha battuto in finale Răzvan Sabău 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Giovanni Lapentti (Campione)
 Hugo Armando (primo turno)
 Juan Pablo Guzmán (secondo turno)
 Cristian Villagrán (quarti di finale)

 Mariano Puerta (primo turno)
 Miguel Gallardo-Valles (secondo turno)
 Hermes Gamonal (primo turno)
 Alejandro Hernández (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger ATP Club Premium Open 2004